Poka ist der Name folgender Orte:
 Poka (Burkina Faso), Ort im Departement Coalla in Burkina Faso

 Poka (Kastre), Ort in der estnischen Landgemeinde Kastre (Kreis Tartu)
 Poka (Saaremaa), Dorf in der estnischen Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)

Siehe auch:
 Boka